Jawora – wieś w Polsce, woj. wielkopolskie, gmina Łęki Szlacheckie
 Jawora – wieś na Ukrainie